Gajana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Vodnjana, Istarska županija.

Poznate osobe
Grgo Orlić, hrv. graditelj nar. glazbala

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 144 stanovnika te 52 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji